Funck, Funck-Brentano:
 Théophile Funck-Brentano (1830, Luxemburgo  1906), um sociólogo luxemburguês e França
 Hans (Emil Richard) Freiherr von Funck (1891, Aquisgrão  1979, Viersen), um oficial

Ver também 
 Funk
 Funke
 Funcke